Серге́й Кура́кин:
 Куракин, Сергей Валерьевич (род. 1964) — советский и российский солист балета, заслуженный артист России.
 Куракин, Сергей Сергеевич (род. 1958) — российский художник, реставратор, иконописец.